Brett Robinson (né le  à Alton dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il remporte la Coupe Kelly 2010 avec les Cyclones de Cincinnati. Il marque le but du titre lors du cinquième match de la finale face aux Steelheads de l'Idaho.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Blues de Bramalea || LHJPO ||40 ||17 ||20 ||37 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Icehawks de Milton || LHJPO ||10 ||6 ||10 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Icehawks de Milton || LHJPO ||30 ||26 ||17 ||43 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Mercyhurst College || AHA ||35 ||3 ||7 ||10 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Mercyhurst College || AHA ||33 ||5 ||9 ||14 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-    
|-
|2007-2008 || Mercyhurst College || AHA ||40 ||8 ||12 ||20 ||61 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Mercyhurst College || AHA ||36 ||10 ||28 ||38 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||60 ||15 ||19 ||34 ||89 ||23 ||9 ||3 ||12 ||14
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||23 ||6 ||10 ||16 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Road Warriors de Greenville || ECHL ||64 ||20 ||19 ||39 ||44 ||3 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2012-2013 || Road Warriors de Greenville || ECHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013  || Mallards de Quad City || LCH ||23 ||7 ||9 ||16 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||36 ||6 ||17 ||23 ||32 ||14 ||5 ||3 ||8 ||6
|-
|2013-2014 || Steelheads de l'Idaho || ECHL ||47 || 12 || 25 || 37 || 81 || 11 || 4 || 4 || 8 || 6
|-
|2014-2015 || Steelheads de l'Idaho || ECHL || 51 || 20 || 30 || 50 || 60 || 6 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Coventry Blaze || EIHL || 51 || 22 || 38 || 60 || 48 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2016-2017 || Coventry Blaze || EIHL || 52 || 11 || 33 || 44 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Coventry Blaze || EIHL || 48 || 16 || 43 || 59 || 46 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0

Notes et références 

Naissance en février 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Kelly
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur du Coventry Blaze
Attaquant de hockey sur glace